Lilienburg steht für:

 Lilienburg (Wilhelmshaven), Ortsteil der Stadt Wilhelmshaven, Niedersachsen (im Stadtteil Heppens)
 Lilienburg (Adelsgeschlecht), schwedisches Freiherren-Geschlecht von 1679 bis 1817 (siehe Juliane von Hessen-Eschwege)

Siehe auch:
 Lilienberg
 Lilljeborg